Ле-Бізо () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара
 Ле-Бізо () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ду